Джанкой:

 Джанкой — город в Крыму.
 Джанкой — муниципальное образование в статусе городской округ в составе Республики Крым, Российская Федерация.
 Джанкой — железнодорожная станция в городе Джанкой.
 Джанкой — название до 1948 года села Подгорное в городском округе Феодосия.
 Джанкой — название до 1948 года села Каменка, включённого в состав Керчи.
 Джанкой — название до 1948 года исчезнувшего села Светлое в Кировском районе Крыма.
 Джанкой — название до 1948 года исчезнувшего села Одинокое в Белогорском районе Крыма.

См. также 
 Джанкой Немецкий — название до 1945 года села Ближнегородское в Джанкойском районе
 Джанкой-Джанбат — прежнее название исчезнувшего села Андреевка в Ленинском районе Крыма
 Джанкой-Бешкуртка — исчезнувшее село в Нижнегорском районе
 Джанкой-Ортель — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма
 Северный Джанкой — название до 1945 года села Любимовка в Нижнегорском районе
 Южный Джанкой — название до 1948 года исчезнувшего села Пешково в Нижнегорском районе
 Джанкойский горсовет — регион Автономной Республики Крым, Украина.